Magazine es una voz inglesa que significa «revista», y que en algunos en español se adapta como magacín.

Además, magazine puede referirse:

 a magacín o magazín, un género televisivo que contiene muchos temas inconexos y mezclados;
 a magazine, el lugar donde la munición para los cañones y otras armas se almacena;
 a magazine, un dispositivo dentro de un arma de fuego;
 a Magazine, banda musical encabezada por Howard Devoto;
 a magazine, un aparato de una cámara;
 a Magazine, una revista editada por el diario La Vanguardia;
 a Magazine, un canal argentino de televisión por cable;
 a magazine, la bandeja desde donde se toma el papel en una fotocopiadora;
 a Magazine, una ciudad en el estado de Arkansas, Estados Unidos;
 a Monte Magazine, una montaña en Arkansas, Estados Unidos;
 a Magazine, un sencillo del álbum Control, de Pedro the Lion;
 a magazine, en Argentina, al cartucho de 8 pistas, un soporte de audio en cartucho, popular entre las décadas de 1960 y 1980;
 a Magazine, el tercer EP de la cantante coreano-americana Ailee.

Referencias